Чемпионат Греции по баскетболу среди женщин 2014/2015 годов являлся 48 сезоном Лиги «А1» — высшего женского баскетбольного дивизиона Греции. Второй раз подряд чемпионом Греции стал афинский «АЕ Сурмена-Эллиникон».

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) регулярный сезон — 10 команд с 12 октября 2014 года по 21 февраля 2015 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) отборочный турнир — команда, занявшая 6-е место, играет с командой, занявшей 10-е место, 7 — 8 до трёх побед. Проигравшие команды следующий сезон проводят в «Лиге А2».

3) плей-офф — лучшие шесть команд «регулярки» и победители серий отборочного турнира образуют сетку, начиная с четвертьфинала, где серии проходят до трёх побед. Финал и матч за 3-е место — до четырёх побед. Особенностью розыгрыша является то, что в серии учитываются матчи, проведённые между командами в регулярном сезоне. К примеру, если одна команда в «регулярке» два раза выиграла другую команду, то серия плей-оффа между ними начинается со счёта 2-0.

Участники 
Перед началом чемпионата 7-я команда прошлогоднего первенства «Арис» (Салоники) отказалась от участия в элитном дивизионе и заявилась в «Лиге А2». Её место занял «ПАОК», оставленный в высшем дивизионе.

Греческие клубы отказались участвовать в европейских клубных турнирах.

 *- места команд в подэлитном дивизионе «Лига А2»

Регулярный сезон 

 * — отмечены команды, имеющие технические поражения (0:20)

Отборочный турнир 
Звездочкой отмечены матчи, проведённые в регулярном первенстве.
  ПАОК  — Панатинаикос Сикеон — 3-1 (67:48*, 51:64*, 63:41, 54:48)
  Афинаикос  — Олимпиакос — 3-1 (81:67*, 60:62*, 83:45, 75:48)

Плей-офф 
Звездочкой отмечены матчи, проведённые в регулярном первенстве.

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Панатинаикос
  АЕО Протеас
 4. Анагениси
 5. Иппократис
 6. Терпсисея
 7. ПАОК
 8. Афинаикос
 9. Олимпиакос
 10. Панатинаикос Сикеон

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Таня Чаливера («АЕ Сурмена-Эллиникон»)
  Лолита Лимура («Панатинаикос»)
  Ликендра Джонсон («АЕ Сурмена-Эллиникон»)
  Марианна Аксиопулу («Терпсисея»)
  Моника Оливер («Панатинаикос»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Греции по баскетболу среди женщин
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе
Спорт в Греции в 2014 году
Спорт в Греции в 2015 году